È la prima edizione del torneo.

In finale Sebastian Korda ha sconfitto Marco Cecchinato con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Lorenzo Sonego (secondo turno)
  Benoît Paire (secondo turno, ritirato)
  Albert Ramos-Viñolas (secondo turno)
  Jan-Lennard Struff (quarti di finale)

  Richard Gasquet (quarti di finale) 
  Tommy Paul (semifinale) 
  Aljaž Bedene (secondo turno) 
  Yoshihito Nishioka (quarto di finale)

Wildcard 

  Marco Cecchinato (finale)
  Flavio Cobolli (secondo turno)

  Andreas Seppi (primo turno)

Qualificati 

  Daniel Altmaier (primo turno)
  Raul Brancaccio (primo turno)

  Pedro Martínez (secondo turno) 
<li>  Mikael Ymer (primo turno)

Lucky loser 
  Norbert Gombos (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Emilia Romagna Open 2021